Sutkus ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Sutkutė (ledig)
 Sutkuvienė (verheiratet)

Personen 
 Antanas Sutkus (* 1939), litauischer Fotograf
 Bruno Sutkus (1924–2003), mit 52 gewonnenen Scharfschützen-Duellen wahrscheinlich der erfolgreichste Counter-Sniper der Militärgeschichte.
 Jonas Sutkus (1893–1942), litauischer Generalleutnant und Politiker
 Robertas Sutkus (1953–2008), litauischer Großmeister im Fernschach
 Vytautas Sutkus, litauischer Fernschachspieler

Familienname
Litauischer Personenname